Molekulska formula -{C6H13Br}- se može odnositi na:

 1-Bromoheksan
 2-Bromoheksan